MFSD9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 474 амінокислот, а молекулярна маса — 50 619.

Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки